Фенево — название населённых пунктов в России:

 Фенево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Фенево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Фенево — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Фенево — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Фенево — деревня в Первомайском районе Ярославской области.